Пријатељи могу бити:

 Особе које су у узајамном пријатељском односу. Однос између пријатеља се назива пријатељство. 
 Пријатељи (ТВ серија), америчка тв серија
 Пријатељи (мемоари), мемоари Добрице Ћосића
 Пријатељи (роман из 1980), роман Слободана Селенића.
 Пријатељи (филм из 1967), југословенски тв филм из 1967.
 Пријатељи (филм из 1975), југословенски тв филм из 1975.
 Пријатељи (филм из 1979), југословенски документарни филм из 1979.
 Пријатељи (филм из 1984), југословенски кратки филм из 1984.
 Пријатељи (стрип)
 Пријатељи (албум)

pt:Friends (desambiguação)